Технодром () — сферична пересувна фортеця, схожа на танк, місце дислокації головних лиходіїв всесвіту Черепашок-Ніндзя Шреддера і Кренґа. З'являється в коміксах про черепашок-ніндзя, мультсеріалі 1987 року й у більшості відео-ігор серії. Також, Технодром був показаний у фільмі «Черепашки назавжди».

Історія 
За сюжетом, що передував мультсеріалу, придуманому авторами «Черепашок-Ніндзя», Технодром був спроектований і побудований у вимірі «Ікс» Кренґом і його союзником Дракусом. У результаті війни, що виникла, Кренґ був переміщений на Землю разом з Технодромом.

Див. також 

 Кренґ
 Вимір X
 Шреддер
 Черепашки Ніндзя

Посилання 
 The 1988 Technodrome playset at the official TMNT website
 1993 Technodrome Scout Vehicle playset at the official TMNT website
 1994 Tokka Technodrome playset at the official TMNT website
 1995 Tokka Technodrome playset at the official TMNT website

Черепашки-ніндзя